Santo Antônio de Pádua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio de Pádua (ort), Rio de Janeiro, 
 Santo Antônio de Pádua (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar